Pałac w Grodziszczu (powiat polkowicki)
 Pałac w Grodziszczu (powiat świdnicki)
 Pałac w Grodziszczu (powiat ząbkowicki)